Коновка (конівка, кінва) — бондарний виріб, великий дерев'яний кухоль
 Коновка (конівка, кінва) — те саме, що відро
 Коновка (конівка) — високий, здебільшого звужений вгорі квартовий металевий кухоль («кварта»)

Топонім 
 Коновка — село в Чернівецькій області

Див. також 
 Кінва (значення)

Примітки